Уэ́рта () — многозначный термин, испанская фамилия и топоним:

 Уэ́рта — орошаемые земли в испаноязычных странах.

Фамилия 
 Уэрта, Адольфо де ла (1881—1955) — временный президент Мексики в 1920 году.
 Уэрта, Вальбер (род. 1993) — чилийский футболист.
 Уэрта, Викториано (1850—1916) — временный президент Мексики в 1913—1914 гг.
 Уэрта, Винсенте Антонио Гарсия (1734—1787) — испанский поэт и драматург.
 Уэрта, Давид (1949—2022) — мексиканский поэт.
 Уэрта, Ирма (род. 1969) — мексиканская пловчиха.
 Уэрта, Майра (род. 1970) — мексиканская волейболистка.
 Уэрта, Максим (род. 1971) — испанский журналист и писатель, министр культуры и спорта Испании в июне 2018 года.
 Уэрта, Мануэль (род. 1984) — американский и пуэрто-риканский триатлонист.
 Уэрта, Маурисио (род. 1977) — чилийский стрелок.
 Уэрта, Осман (род. 1989) — чилийский футболист.
 Уэрта, Пас де ла (род. 1984) — американская актриса.
 Уэрта, Рамиро — мексиканский актёр.
 Уэрта, Роджер (род. 1983) — американский боец смешанных единоборств.
 Уэрта, София (род. 1992) — мексиканская и американская футболистка.
 Уэрта де Сото, Хесус (род. 1956) — испанский экономист.
 Уэрта, Эфраин (1914—1982) — мексиканский поэт и журналист.

Топоним 
 Уэрта — муниципалитет в испанской провинции Саламанка.

См. также 
 Уэрто — муниципалитет в испанской провинции Уэска
 Уэртас